Yell steht für:

 Yell (Insel), eine der Shetlandinseln
 Yell County, County in Arkansas
 Yell Group, ein britisches Unternehmen

und ist der Familienname folgender Personen
 Archibald Yell (1797–1847), US-amerikanischer Politiker und von 1840 bis 1844 Gouverneur von Arkansas

Siehe auch:
 Yelle (Begriffsklärung)